Element kan syfta på:

 Element –  två skilda men närbesläktade betydelser inom kemi och fysik, se grundämne
 Klassiska element – en uppsättning av element som anses återspegla den enklaste väsentliga delar och principer som allt består av
 Värmeelement – en anordning för att värma upp inomhusluft
 Galvaniskt element – en elektrolyt (som saltlösning) med två elektroder, använt i batterier
 Element (mängdteori) – en av de mest grundläggande begreppen inom mängdteorin
 Element (matris) – ett enskilt värde eller uttryck i matrisen
 Element (skatemärke) – företag som tillverkar rullbrädor och kläder
 HTML-element – en komponent av dokumentobjektmodellen